Baureihe 38 steht für:

 Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 2’C der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 38.0: Bayerische P 3/5 N
 Baureihe 38.2–3: Sächsische XII H2
 Baureihe 38.4: Bayerische P 3/5 H
 Baureihe 38.5: JDŽ 109
 Baureihe 38.10–40: Preußische P 8
 Baureihe 38.41: BBÖ 209, JDŽ 03
 Baureihe 38.42–44: ČSD-Baureihe 354.4
 Baureihe 38.45–46: PKP-Baureihe Ok22
 Baureihe 38.70: Badische IV e